Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 États-Unis
 
 France
 355e régiment d'artillerie
 355e régiment d'infanterie

 Union soviétique
 
 

Homonymie d'unités militaires